Augustin-Louis Cauchy – matematico francese
 Eugène Cauchy – storico francese del diritto (1802-1877)
 Daniel Cauchy – attore francese (1930)
 16249 Cauchy – asteroide
 Cratere Cauchy – cratere lunare